Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1986 nastoupilo dvanáct hráčů. Událost vyhrál nenasazený Švéd Anders Järryd, když ve finále porazil německou turnajovou dvojku Borise Beckera po setech 6–7, 6–1, 6–1 a 6–4.

Nasazení hráčů

Pavouk 

| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=7
| RD1-score14-5= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Mats Wilander
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Johan Kriek
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=2

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Joakim Nyström
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04={{nowrap| Anders Järryd}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Yannick Noah
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= Stefan Edberg
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=7
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Paul Annacone
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Boris Becker
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Mats Wilander
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=3
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02={{nowrap| Anders Järryd}}
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Stefan Edberg
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Boris Becker
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=4
| RD3-score04-4=7
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1986
Sport v USA v roce 1986